Come una bestia feroce (No Beast So Fierce) – romanzo di Edward Bunker del 1973
 No Beast So Fierce – album di Nico The Beast del 2008